Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Луціє Градецька і Міряна Лучич-Бароні виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Андреа Главачкова з рахунком 6–3, 7–6(10–8).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Coupe Banque Nationale
2014